Jan Hlaváč  (né le  à Prague en Tchécoslovaquie) est un joueur de hockey sur glace professionnel tchèque.

Carrière de joueur
Hlaváč fut repêché dans la Ligue nationale de hockey par les Islanders de New York au second tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1995,  au total, du HC Sparta Prague de l'Extraliga tchèque. Il porta au cours de sa carrière les couleurs des Rangers de New York, des Flyers de Philadelphie, des Canucks de Vancouver, des Hurricanes de la Caroline, tous de la LNH, du Wolf Pack de Hartford de la Ligue américaine de hockey et du Genève-Servette Hockey Club de la Ligue nationale A. En 2007, il rejoint le Lightning de Tampa Bay mais se voit être échangé à la date limite des transactions aux Predators de Nashville.

Carrière internationale
Il a participé avec l'équipe de Tchéquie aux championnats du monde de 1999, 2003, 2004, 2005 et 2006, remportant la médaille d'or en 1999 et 2005 et la médaille d'argent en 2006. Il compte 28 buts en 113 sélections.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || HC Sparta Prague || Extraliga || 9 || 1 || 1 || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1994-1995 || HC Sparta Prague || Extraliga || 43 || 7 || 8 || 15 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1995-1996 || HC Sparta Prague || Extraliga || 34 || 8 || 6 || 14 || 12 || 12 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
|1996-1997 || HC Sparta Prague || Extraliga || 38 || 8 || 13 || 21 || 24 || 10 || 5 || 2 || 7 || 2
|-
|1997-1998 || HC Sparta Prague || Extraliga || 48 || 17 || 30 || 47 || 40 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1998-1999 || HC Sparta Prague || Extraliga || 49 || 33 || 20 || 53 || 6 || 6 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
|1999-2000 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1999-2000 || Rangers de New York || LNH || 67 || 19 || 23 || 42 || 16 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2000-2001 || Rangers de New York || LNH || 79 || 28 || 36 || 64 || 20 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 2001-2002 || Flyers de Philadelphie || LNH || 31 || 7 || 3 || 10 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2001-2002 || Canucks de Vancouver || LNH || 46 || 9 || 12 || 21 || 10 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2002-2003 || Canucks de Vancouver || LNH || 9 || 1 || 1 || 2 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2002-2003 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 52 || 9 || 15 || 24 || 22 ||  ||  ||  ||  ||  
|-  
|2003-2004 || Rangers de New York || LNH || 72 || 5 || 21 || 26 || 16 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2004-2005 || HC Sparta Prague || Extraliga || 48 || 10 || 28 || 38 || 34 || 5 || 2 || 0 || 2 || 6
|- 
|2005-2006 || Genève-Servette || LNA || 42 || 12 || 22 || 34 || 28 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2006-2007 || HC Sparta Prague || Extraliga || 41 || 20 || 11 || 31 || 85 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 2007-2008 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 62 || 9 || 13 || 22 || 32 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || Predators de Nashville || LNH || 18 || 3 || 10 || 13 || 8 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2008-2009 || Linköpings HC || Elitserien || 54 || 25 || 23 || 48 || 28 || 5 || 3 || 1 || 4 || 0 
|-
|2009-2010 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 19 || 8 || 9 || 17 || 12||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 2009-2010 || Linköpings HC || Elitserien || 38 || 30 || 21 || 51 || 24 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2010-2011 || HC Sparta Prague || Extraliga || 9|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Linköpings HC || Elitserien || 43|| 16|| 21|| 37|| 18|| 7|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
|2011-2012 || HC Kladno || Extraliga || 11|| 4|| 2|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Linköpings HC || Elitserien || 37|| 10|| 13|| 23|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Kladno || Extraliga || 37|| 10|| 11|| 21|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Växjö Lakers HC || Elitserien || 13|| 5|| 2|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Kladno || Extraliga || 17|| 4|| 6|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Växjö Lakers HC || SHL || 10|| 2|| 6|| 8|| 2|| 12|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 2014-2015 || HC Kladno || 1.liga || 12|| 6|| 8|| 14|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Sparta Prague || Extraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HC Sparta Prague || Extraliga || 5|| 3|| 4|| 7|| 2|| 14|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2015-2016 || HC Benátky nad Jizerou || 1.liga || 3|| 4|| 0|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Sparta Prague || Extraliga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Benátky nad Jizerou || 1.liga || -|| -|| -|| -|| - || 1 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || HC Vrchlabí || 2.liga || 4 || 3 || 4 || 7 || 6 || 8 || 3 || 4 || 7 || 0
|-
| colspan="13"|
|-
| 2019-2020 || HC Vrchlabí || 2.liga || 30 || 23 || 32 || 55 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 ||  HC Sparta Prague ||  1.liga || 3 ||0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || BK Nová Paka  || 2.liga || 4 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || -

| 436 || 90 || 134 || 224 || 138 || 11 || 0 || 3 || 3 || 2

Internationales  

| 1995 || align="left"|  - 20 ans || align="left"|Championnat d'Europe junior || 7|| 2|| 3|| 5|| 4||  || align="left"| 
|-
| 1996 || align="left"|  - 20 ans  || align="left"| Championnat d'Europe junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -5|| align="left"| 
|-
| 1998 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 8|| 1|| 3|| 4|| 2||+3 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1999 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 10|| 5|| 5|| 10|| 4|| +7|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2003 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 9|| 4|| 2|| 6|| 2|| +3|| align="left"| Quatrième
|-
| 2004 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 3|| 4|| 6|| +4|| align="left"| Cinquième
|-
| 2005 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| +4|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2006 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 1|| 3|| 4|| -1|| align="left"|  Médaille d'argent

Références

Naissance en septembre 1976
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HC Kladno
Joueur des Växjö Lakers HC
Attaquant de hockey sur glace